Het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap curling voor mannen 2013 werd van 12 tot en met 19 november 2013 gehouden in het Chinese Shanghai. Het gastland verdedigde met succes zijn titel en werd zo voor de zevende keer Pacifisch-Aziatisch kampioen.

Overzicht 
Het was de 23ste editie van het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap, en de derde die in China werd georganiseerd. Er namen zes teams deel aan het toernooi, één minder dan een jaar eerder. Kazachstan, dat in 2012 zijn debuut had gemaakt op het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap, trok zich terug.

Er werd teruggegrepen naar het format dat twee jaar eerder reeds gebruikt werd. Door het lage aantal deelnemende landen, moesten alle teams het twee keer tegen elkaar opnemen in de groepsfase, waarna de top vier zich plaatste voor de play-offs. De halve finales werden gespeeld volgens best-of-five: wie het eerst drie wedstrijden won, ging door naar de finale. De twee wedstrijden uit de groepsfase telden mee voor het eindresultaat. De finale bestond zoals steeds uit slechts één wedstrijd.

De finale van het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap werd gespeeld op 19 november tussen China en Japan. De Japanners namen meteen een aanzienlijke voorsprong door het openingsend met 3 punten te winnen, maar gaandeweg nam China de bovenhand. Uiteindelijk wonnen de Chinezen met 9-6, en behaalden zo een zevende opeenvolgende titel. Zowel China als Japan plaatsten zich dankzij hun finaleplaats voor het wereldkampioenschap 2014.

Groepsfase

Play-offs 

{{Wedstrijdschema laatste 2
| RD1 = Derde plaats
| team-width= 230
| score-width= 25
| RD1-seed1= 4
| RD1-team1=  Zuid-Korea
| RD1-score1-1= 7'| RD1-seed2= 2
| RD1-team2=  Nieuw-Zeeland
| RD1-score2-1= 6
}}

 Halve finales 
 Derde speelronde Maandag 18 november 2013, 09:00 uurMaandag 18 november 2013, 09:00 uur Derde plaats Dinsdag 19 november 2013, 14:00 uur Finale Dinsdag 19 november 2013, 14:00 uur''

Eindstand

Externe links 
Officiële website Shanghai 2013

Curling in 2013
2013
Sportevenement in Shanghai